El término Tecpan alude, en esta enciclopedia:

 al Tecpan de Tlatelolco, un edificio gubernamental situado en la capital de México;
 al Tecpan de San Juan, edificio similar en la misma ciudad, desaparecido;
 a Técpan de Galeana, un municipio mexicano;
 a Técpan de Galeana, una ciudad mexicana, cabecera del municipio anterior;
 a Tecpán Guatemala, la cuna del reino kaqchikel.